Gimnàstica estètica (del seu nom en anglès Aesthetic Group Gymnastics), esport que té relació amb la gimnàstica i amb la dansa
 AGG (Adenina-Guanina-Guanina) també és un dels triplets que codifica l'arginina, aminoàcid que es troba a les proteïnes